{{DISPLAYTITLE:13C ЯМР-спектроскопия}}
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса на ядрах углерода-13, 13C ЯМР-спектроскопия  — один из методов ЯМР-спектроскопии, использующий ядра изотопа углерода 13C. Ядро 13C имеет в основном состоянии спин 1/2, его содержание в природе составляет 1,12 %. Сигналы ядер 13С расщепляются за счёт спин-спинового взаимодействия с другими магнитными ядрами, что приводит к усложнению спектра. Поэтому часто в данном методе используется полное или частичное подавление спин-спинового взаимодействия.

Ядерный магнитный резонанс